Rendesi – abitanti di Arcavacata
Rendesi – abitanti di Quattromiglia
Rendesi – abitanti di Rende